Wójcicki ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Wojcicki (* 1973), US-amerikanische Unternehmerin
 Jacek Wójcicki (* 1960), polnischer Schauspieler und Sänger
 Kazimierz Władysław Wójcicki (1807–1879), polnischer Schriftsteller, siehe Kazimierz Władysław Wóycicki
 Marek Wójcicki (* 1960), polnischer Wirtschaftswissenschaftler, Informatiker, Unternehmer und Pfadfinderleiter von ZHP
 Patrick Wojcicki (* 1991), deutscher Boxer
 Roman Wójcicki (* 1958), polnischer Fußballspieler 
 Stanley Wojcicki (* 1937), polnisch-US-amerikanischer Physiker
 Susan Wojcicki (* 1968), US-amerikanische Managerin